3. etape af Tour de France Femmes 2022 var en 133,6 km lang  med 1418 højdemeter, som blev kørt den 26. juli 2022 med start i  og mål i .

Etapen blev vundet af danske Cecilie Uttrup Ludwig fra .

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Amanda Spratt () – stillede ikke til start på grund af styrt på 2. etape.
  Ally Wollaston (AG Insurance - NXTG Team) – stillede ikke til start
  Maëva Squiban (Stade Rochelais Charente Maritime) – gennemførte ikke på grund af skader fra styrt på 2. etape.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

03